Freeth ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Freeth (1914–2001), australischer Politiker 

Siehe auch:
 Freeth Bay, Nebenbucht der Alaschejewbucht an der Küste des ostantarktischen Enderbylands